Филаделфија има више значења:
 Филаделфија, град у Пенсилванији.
 Округ Филаделфија (Пенсилванија), округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Филаделфија (Њујорк), град у Њујорку, САД
 Филаделфија (Мисисипи), град у Мисисипију, САД
 Филаделфија (Тенеси), град у Тенесију, САД
 Алешехир () град у Турској који је у антици и средњем веку био познат као Филаделфија ()
 Филаделфија (Италија), насеље у Италији у округу Вибо Валенција, региону Калабрија
 Филаделфија (филм)
 Неа Филаделфија, северно предграђе Атине